Bei’an bezeichnet:

 Bei’an (北安市), Stadt in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Bei’an (She) (北岸镇), Großgemeinde im Kreis She in der chinesischen Provinz Guizhou
 Bei’an (Lanxi) (北安乡), Gemeinde im Kreis Lanxi in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Bei’an (Jimo) (北安街道), Straßenviertel der Stadt Jimo in der chinesischen Provinz Shandong